Левый берег Рейна (, ) — территория в западной Германии, которая была завоевана Францией в ходе Первой коалиционной войны.

Поскольку попытка создать Цизрейнскую республику провалилась, земли на левом берегу Рейна были реорганизованы в департаменты по французскому образцу. После победы союзников над Наполеоном в 1814 году этими территориями временно управлял центральный административный департамент. В 1816 году часть территории вошла в состав баварского Рейнского округа (Рейн-Пфальц) и гессенской провинции Рейнгессен, районы к северу отошли к Пруссии и первоначально принадлежали двум провинциям Юлих-Клеве-Берг и Великое герцогство Нижний Рейн, из которого в 1822 году возникла Рейнская провинция. Южные районы на левом берегу Рейна, перешедшие к Франции в XVII и XVIII веках, снова перешли под управление Германии только после войны 1870—1871 года в качестве имперской земли Рейхсланд Эльзас-Лотарингия.

Создание 
Поздней осенью 1794 года французские революционные войска заняли левый берег Рейна. В мае 1796 г. область была разделена на два Генеральных управления. Генеральная дирекция в Кобленце отвечала за страны между Маасом и Мозелем, включая трирский электорат на обоих берегах Мозеля, а в Аахене — за страны между Рейном и Маасом Юридическая аннексия территорий была официально подготовлена ​​​​Леобенским договором (1797 г.) и заключена договорами в Кампо-Формио (1797 г.) и Люневиле (1801 г.).

По Базельскому миру 1795 года весь левый берег Рейна был захвачен Францией. Его население составляло около 1,6 миллиона человек и было разделено на множество мелких государств. В 1806 году все рейнские князья присоединились к Рейнской конфедерации, марионеточному государству Наполеона. Франция взяла под свой прямой контроль Рейнскую область до 1814 года и радикально и навсегда либерализовала свое правительство, общество и экономику. Коалиция врагов Франции предпринимала неоднократные попытки вернуть себе регион, но Франция отразила все её попытки.

В 1798 г. управление районом было реорганизовано по французскому образцу; были сформированы четыре отдела. Правление поручило эту задачу эльзасскому Францу-Иосифу (Франсуа-Жозефу) Рудлеру и назначило его «комиссаром Генерального правительства всех завоеванных стран между Маасом и Рейном, Рейном и Мозелем». Ранее Рудлер был судьей Кассационного суда в Париже. Разделение на четыре департамента просуществовало до конца французской эпохи и частично после:

 Рур (столица — Аахен),
 Рейн-и-Мозель (Кобленц),
 Саар (Трир),
 Монтоннер, Departement Donnersberg (Майнц).

Район в Южном Пфальце вошёл в состав департамента Нижний Рейн (Страсбург).

Реформы 
Французы отбросили устаревшие ограничения, существовавшие веками, и ввели беспрецедентный уровень эффективности. Хаос и барьеры в стране, разделенной и разделенной между множеством различных мелких княжеств, уступили место рациональной упрощенной централизованной системе, контролируемой Парижем и управляемой родственниками Наполеона. Наиболее важное влияние оказала отмена всех феодальных привилегий и исторических налогов, введение правовых реформ Кодекса Наполеона и реорганизация судебной и местной административной систем. Экономическая интеграция Рейнской области с Францией увеличила благосостояние, особенно в промышленном производстве, а бизнес ускорился благодаря новой эффективности и снижению торговых барьеров. Евреи были освобождены из гетто. Сопротивление было ограниченным, и большинство немцев приветствовали новый режим, особенно городские элиты, но одним болезненным моментом была враждебность французских официальных лиц к Римско-католической церкви, религии большинства жителей. Судебная организация была приспособлена к административным структурам.

Реформы были постоянны, и десятилетия спустя рабочие и крестьяне Рейнской области все ещё часто обращались к якобинству, чтобы противостоять непопулярным правительственным программам. Интеллигенция требовала сохранения Кодекса Наполеона, действовавшего в течение столетия.

Политические изменения 
В дополнение к централизации управления по французскому образцу были введены и другие новые законы. Это включало отмену всех сословных привилегий, установление эгалитаризма, установление нового судебного порядка и введение кодекса Наполеона. Церковные сословия были секуляризованы. С этим была связана коренная перестройка земельной собственности и хозяйственных отношений. Основными бенефициарами были простые граждане. Менее успешной была область образовательной политики. Вместо реформы университетов французская администрация учредила специализированные средние школы.

Критика исходила из округов, находившихся под влиянием церкви, а также, в наполеоновский период, от бывших немецких якобинцев. Если первые жаловались на секуляризацию, то вторые протестовали против подавления свободы. Недовольство призывом в армию было обычным явлением для всего населения.

Лингвистическое наследие 
Во французский период многие французские диалектные слова вошли в повседневную речь, например Plümo (перина), Filou, Monnie (деньги) и Drottewaar (тротуар). В Кобленце появился термин Schängel, производный от французского христианского имени Жан и (очевидно, уничижительно) относящийся к детям немецких матерей французского происхождения.

См. также 
 Естественные границы Франции
 Германские департаменты Франции

Примечания

Ссылки 
 Elisabeth Fehrenbach: Vom Ancien Régime zum Wiener Kongress, S. 48 ff. über die Annexion des Rheinlandes
 Landschaftsverband Rheinland: Das Rheinland unter den Franzosen 1794—1815
 Blanning, T. C. W. The French Revolution in Germany: Occupation and Resistance in the Rhineland 1792—1802 (1983)
 Brophy, James M. Popular Culture and the Public Sphere in the Rhineland, 1800—1850 (2010) excerpt and text search
 Diefendorf, Jeffry M. Businessmen and Politics in the Rhineland, 1789—1834 (1980)
 Rowe, Michael, From Reich to State: The Rhineland in the Revolutionary Age, 1780—1830 (2007) excerpt and text search

Упразднённые департаменты Франции
Германско-французские отношения
История Курпфальца
История Рейнланда
История Северного Рейна-Вестфалии